Adâncata ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Adâncata (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Adâncata (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Adâncata (Dolj), Dorf im Kreis Dolj